Финал Кубка Англии 1999 года — 54-й финал Кубка Англии после Второй мировой войны и 118-й финал с момента основания этого турнира. Матч состоялся 22 мая 1999 года на стадионе «Уэмбли». В нём сыграли футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». По итогам прошедшего сезона в Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» выиграл чемпионский титул, а «Ньюкасл» занял в чемпионате 13-е место. «Манчестер Юнайтед» доминировал на протяжении всего матча и в итоге одержал победу со счётом 2:0 благодаря голам Тедди Шерингема и Пола Скоулза. Победа в Кубке Англии стала одной из составляющих «требла», который «Манчестер Юнайтед» завоевал в сезоне 1998/99 (победы в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов УЕФА).

Обзор матча

Статистика матча

Путь к финалу 
Первыми указаны команды, играющие на домашнем стадионе.

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте BBC News 
 Путь клубов к финалу на сайте BBC News 

1999
Кубок Англии финал
Кубок Англии 1999
Кубок Англии 1999
События 22 мая
Май 1999 года
Футбольные соревнования в Лондоне
1999 год в Лондоне